Шахзодбек Умид оглы Убайдуллаев (; ) — узбекский футболист, нападающий солигорского «Шахтёра». Выступал за национальную сборную Узбекистана.

Карьера

«Андижан» 
Воспитанник клуба «Машал». В июле 2018 года перешёл в клуб «Андижан». Дебютировал за клуб 8 марта 2019 года в матче против клуба «Кызылкум». Дебютный гол за клуб забил 18 апреля 2019 года в матче против клуба «Насаф». В матче 2 октября 2019 года против клуба «Сурхан» футболист записал на свой счёт первый дубль. По ходу сезона закрепился в основной команде клуба, записав в свой актив по итогу 9 голов и результативную передачу. По окончании сезона покинул клуб.

«Металлург» (Бекабад) 
В январе 2020 года футболист на правах свободного агента перешёл в бекабадский «Металлург». Дебютировал за клуб 29 февраля 2020 года в матче против клуба АГМК, где футболист также отличился своей первой результативной передачей. Дебютный гол забил 15 июня 2020 года в матче против ташкентского «Локомотива». В матче 2 июля 2020 года против клуба «Бухара» отличился дублем, а также отдал результативную передачу. Футболист по ходу сезона стал ключевым нападающим в клубе, отличившись 9 голами и 5 результативными передачами во всех турнирах.

«Шахтёр» (Солигорск) 
В начале января 2021 года появилась информация, что футболист может перейти в белорусский клуб «Шахтёр» за сумму порядка 150 тысяч евро. В январе 2021 года футболист перешёл в солигорский «Шахтёр». Сумма трансфера составила порядка 123 тысяч евро. Дебютировал за клуб 7 марта 2021 года в матче Кубка Белоруссии против гродненского «Немана», отличившись забитым дебютным голом. Свой дебютный матч в Высшей Лиге сыграл 13 марта 2021 года против «Минска». Сыграл за клуб лишь в 5 матчах во всех турнирах и с апреля 2021 года потерял место в основной команде.

Аренда в «Энергетик-БГУ» 
В марте 2021 года также появилась информация, что футболист на правах аренды продолжит карьеру в «Энергетике-БГУ». В июле 2021 года футболист отправился в аренду в «Энергетик-БГУ» до конца сезона. Дебютировал за клуб 17 июля 2021 года в матче против «Сморгони». Дебютный гол за клуб забил 22 августа 2021 года в матче против борисовского БАТЭ. Футболист сразу же закрепился в основной команде клуба. По итогу сезона отличился за клуб 3 голами и 3 результативными передачами. В декабре 2021 года по окончании срока действия арендного соглашения покинул клуб.

Аренда в «Нефтчи» (Фергана) 
В феврале 2022 года футболист отправился в аренду в ферганский «Нефтчи». Дебютировал за клуб 2 марта 2022 года в матче против клуба «Коканд 1912», также  отличившись своим дебютным голом. Закрепился в основной команде клуба, чередуя матчи в стартовом составе, зачастую находясь на поле лишь 1 тайм, и со скамейки запасных. По окончании сезона в активе футболиста было 5 забитых голов и результативная передача во всех турнирах. По  окончании срока арендного соглашения покинул клуб.

В январе 2023 года в пресс-службе солигорского «Шахтёра» сообщили, что футболист вернулся в распоряжение клуба, вместе с которым начал готовиться к новому сезону. Стал обладателем Суперкубка Белоруссии 25 февраля 2023 года, где солигорский клуб одержал победу над «Гомелем». Первый матч за клуб сыграл 4 марта 2023 года в рамках Кубка Белоруссии против жодинского «Торпедо-БелАЗ», выйдя на замену на 88 минуте. Вместе с клубом вылетел из розыгрыша Кубка Белоруссии, проиграв в ответном четвертьфинальном матче 11 марта 2023 года жодинскому «Торпедо-БелАЗ». Первый матч в чемпионате сыграл 18 марта 2023 года против новополоцкого «Нафтана».

Международная карьера 
В сентябре 2020 года футболист получил вызов в национальную сборную Узбекистана. Дебютировал за сборную 3 сентября 2020 года в товарищеском матче против Таджикистана, также отличившись дебютным голом.

Достижения 
 «Шахтёр» Солигорск
 Обладатель Суперкубка Белоруссии: 2023

Примечания 

Футболисты Узбекистана
Игроки ФК «Машал»
Игроки ФК «Андижан»
Игроки ФК «Металлург» Бекабад
Игроки ФК «Шахтёр» Солигорск
Игроки ФК «Энергетик-БГУ»
Игроки ФК «Нефтчи» Фергана